Пётр Викторович Щусев (1871, Кишинёв — 1934) — русский военный врач, учёный, , путешественник, участник экспедиции Российского общества Красного Креста в Абиссинию.

Биография 

Родился в небогатой дворянской семье. Предок Константин Щусев служил есаулом в Запорожском войске и был причастен к казачеству. Отец — Виктор Петрович Щусев, надворный смотритель, служивший в земстве, а затем смотритель богоугодных заведений (кишинёвской земской больницы). Мать — Мария Корнеевна, в девичестве Зазулина. Брат знаменитого архитектора Алексея Викторовича Щусева и Павла Викторовича Щусева (1880—1957), архитектора, члена-корреспондента академии архитектуры СССР, доктора технических наук.

Выпускник Императорской медико-хирургической академии. В 1896 году в составе санитарной экспедиции Красного Креста был командирован в Абиссинию.

Через Сомалийскую пустыню, прошёл от г. Джибути через г. Харэр в Аддис-Абебу. Врач П. В. Щусев путешествуя по африканской стране, написал пособие «Врачебные советы для абиссинцев», где в самой доступной форме изложил основы медицинских знаний и правила личной гигиены. Возможно, поэтому ему была вручена грамота от Менелика II, в которой говорилось: «Мы, могущественный царь, награждаем в лице врача Щусева Русское Общество Красного Креста за медицинскую помощь дорожной сумкой, саблей с надписью на рукояти и нашим знаком отличия — почётной звездой. Этот знак разрешаем носить на груди» (Грамота хранится в архивах Российского Красного Креста).

В 1897—1898 годах во время второго пребывания в Эфиопии пересёк северную часть Эфиопского нагорья, побывал у истоков Голубого Нила и оз. Тана на северо-западе Эфиопии, восточная Африка. Отсюда через города Гондэр, Аксум и Адуа прибыл в Массауа.

В ходе путешествия собрал образцы почв, сведения о некоторых растениях, характере земледелия и земледельческих орудиях, дал детальное описание истоков Голубого Нила. По возвращению на родину, выступил с докладом о годичном пребывании в Абиссинии на заседании ИРГО, а также опубликовал брошюру «Из путешествия в Абиссинию (с отрядом Красного Креста)».

Учитывая, что Пётр Николаевич Краснов, начальник конвоя российской дипломатической миссии (1897—1898), оценивая заслуги первой абиссинской экспедиции РОКК, не упомянул о Щусеве, можно предположить, что военный врач П. В. Щусев производил разведку в Эфиопии, только более глубокую и скрытную, в интересах Российской империи.

Став членом Императорского Русского географического общества, он побывал во многих странах мира. Являясь активным членом Императорского Русского Географического Общества (ИРГО), собирал интересные сведения о природе, населении и хозяйстве разных стран, в том числе Эфиопии, которые сообщал на заседаниях Географического общества.

Избранные сочинения 
 Врачебные советы для абиссинцев. 1897
 Доклад о годичном пребывании в Абиссинии//Известия ИРГО. 1897. Т. XXXIII. Вып. 5. С. 449—452.
 Из путешествия в Абиссинию (с отрядом Красного Креста). 1897
 К истокам Голубого Нила. 1902

Примечания

Литература 
 Энциклопедический справочник «Африка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор Ан. А. Громыко. 1986—1987.
 Н. Панов. Абиссинские путешествия доктора Щусева

Путешественники Российской империи
Путешественники России
Исследователи Африки
Медики Российской империи
Члены Русского географического общества до 1917 года